Solan kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Solan (vattendrag), Minsks voblast,

Indien 

 Solan, ort, Himachal Pradesh, 
 Solan (distrikt), Himachal Pradesh,

Tjeckien 

 Soláň (berg), Zlín, 
 Soláň (ort), Zlín, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar